Кабардино-Балкария по состоянию на начало 2020 года включает следующие населённые пункты:
 8 городов (в списке выделены оранжевым цветом),
 172 сельских населённых пункта.

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 3 городам республиканского значения и 10 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 3 городских округа и 10 муниципальных районов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов) — по оценке на 1 января  года.

Города республиканского значения (городские  округа)

Нальчик

Баксан

Прохладный

Районы

Баксанский

Зольский

Лескенский

Майский

Прохладненский

Терский

Урванский

Чегемский

Черекский

Эльбрусский

См. также 
 Административно-территориальное деление Кабардино-Балкарии
 Городские населённые пункты Кабардино-Балкарии
 Население Кабардино-Балкарии

Примечания 

Кабардино-Балкария